Аурелиан Смит-младший (, ), более известный под именем Джейк «Змей» Робертс () — американский рестлер. Он наиболее известен по двум выступлениям в World Wrestling Federation (позже названной WWE); первое — с 1986 по 1992 год, второе — с 1996 по 1997 год. В 1983 году он выступал в National Wrestling Alliance, в 1992 году — в World Championship Wrestling, а в 1993—1994 годах и в 1997 году — в мексиканской Asistencia Asesoría y Administración. Летом 1997 года он участвовал в Extreme Championship Wrestling, а с 2006 по 2008 год выступал в Total Nonstop Action Wrestling.

На протяжении всей своей карьеры Робертс был известен своими интенсивными и мрачными высутплениями, тёмной харизмой, широким использованием психологии в своих матчах и инновационным использованием финишного приема DDT (который позже был назван WWE «самым крутым» приемом всех времен). Он часто выносил на ринг змей, наиболее известным из которых был питон. Он был одним из героев документального фильма 1999 года «За пределами ринга». В 2012 году он переехал к коллеге-рестлеру Даймонду Далласу Пейджу, чтобы получить помощь в возвращении своей жизни в нормальное русло после нескольких лет алкогольной и наркотической зависимости; этот период был освещен в документальном фильме 2015 года «Воскрешение Джейка Змея». 5 апреля 2014 года он был введен в Зал славы WWE, а в 2020 году — в Зал славы и музей рестлинга.

Ранняя жизнь 
Его отец, Аурелиан «Гризли» Смит (1932—2010), тоже рестлер, оставил его мать, когда ей было 17 лет, к тому времени она родила еще одного ребенка. Робертс жил со своей бабушкой, пока она не умерла в 1966 году, что вынудило его переехать обратно к отцу и его новой жене. У Робертса были напряженные отношения с отцом-педофилом, и в детстве он подвергался сексуальному и физическому насилию со стороны мачехи, включая вагинальное проникновение — его отец делал то же самое и со своими дочерьми (сестрами Аурелиана-младшего). У него есть сводный брат Майкл Смит и сводная сестра Робин Смит, оба из которых также стали рестлерами. В конце 1980-х годов все трое одновременно выступали за WWF (ныне WWE).

Карьера в рестлинг

Титулы и достижения 
 All-Star Wrestling Network (Джорджия)
 Чемпион мира AWN в тяжёлом весе (1 раз)
 Americas Wrestling Federation
 Чемпион Пуэрто-Рико AWF в тяжёлом весе (1 раз)
 World Wrestling Council
 Карибский чемпион WWC в тяжёлом весе (1 раз)
 Bad Boys of Wrestling
 Чемпион BBOW в тяжёлом весе (1 раз)
 Cauliflower Alley Club
 Награда за мужской рестлинг (2013)
 Georgia Championship Wrestling
 Национальный телевизионный чемпион NWA (1 раз)
 Телевизионный чемпион мира NWA (Джорджия) (2 раза)
 Турнир одной ночи (1984)
 Mid-South Wrestling Association
 Чемпион Луизианы Mid-South в тяжёлом весе (1 раз)
 Североамериканский чемпион в тяжёлом весе Mid-South (2 раза)
 Телевизионный чемпион Mid-South (1 раз)
 Pro Wrestling Federation
 Командный чемпион PWF (1 раз) — с Майком Блейдом
 Pro Wrestling Illustrated
 Вдохновляющий рестлер года (1996)
 № 23 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 1991
 Зал славы и музей рестлинга
 С 2020 года
 Smoky Mountain Wrestling
 Чемпион SMW в тяжёлом весе (1 раз)
 Stampede Wrestling
 Североамериканский чемпион в тяжёлом весе Stampede (1 раз)
 World Class Championship Wrestling
 Командный чемпион мира NWA в матчах шести человек (Техас) (1 раз) — с Крисом Адамсом и Джино Эрнандесом
 Телевизионный чемпион WCCW (1 раз)
 WWE
 Зал славы WWE (2014)

Примечания

Ссылки 
 
 
  Профиль Джейка Робертса на сайте Cagematch.net
  Профиль Джейка Робертса на сайте Wrestlingdata.com
  Джейка Робертса на сайте Internet Wrestling Database

Рестлеры, известные под псевдонимами
Члены Зала славы WWE
Сотрудники All Elite Wrestling
Рестлеры США